Klášter milosrdných bratří (Hospitálského řádu sv. Jana z Boha) může být:

 Klášter milosrdných bratří (Brno)
 Klášter milosrdných bratří (Letovice)
 Klášter milosrdných bratří (Praha) (zvaný Na Františku)
 Klášter milosrdných bratří (Prostějov)
 Klášter milosrdných bratří (Valtice)
 Klášter milosrdných bratří (Vizovice)

 na Slovensku

 Klášter milosrdných bratří (Bratislava) s kostelem Navštívení Panny Marie